Gaye steht für:
 Gaye, französische Gemeinde im Département Marne
 Gaye (Name), ein Vor- und Familienname

Gaye ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoulaye Sileye Gaye (* 1991), mauretanischer Fußballspieler
 Abubacarr Gaye (1951–2010), gambischer Mediziner und Politiker
 Amadou Karim Gaye (1913–2000), senegalesischer Politiker
 Aminata Gaye (* 1996), gambische Fußballspielerin
 Anna Gordon Gaye († 2014), US-amerikanische Komponistin und Texterin
 Babacar Gaye (* 1951), senegalesischer Generalleutnant
 Babou Gaye Sonko, gambischer Politiker

 Demish Gaye (* 1993), jamaikanischer Leichtathlet

 Fatou Saine Gaye (* 1974), gambische Unternehmerin
 Gregory Gaye (1900–1993), russisch-amerikanischer Schauspieler
 Johannes Gaye (1804–1840), deutscher Kunsthistoriker
 Julius Gaye (1887–1957), deutscher Ministerialrat
 Lisa Gaye (1935–2016), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin 
 Mame Birame Gaye (* 1987), senegalesischer Fußballspieler
 Marvin Gaye (1939–1984), US-amerikanischer Soul- und R&B-Sänger
 Modou Bamba Gaye, gambischer Politiker
 Neneh MacDouall-Gaye (* 1957), gambische Politikerin
 Nona Gaye (* 1974), afro-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Fotomodell
 Sait Gaye, gambischer Seyfo
 Sefa Gaye (* 1994), österreichischer Fußballspieler

Le Gaye ist der Familienname folgender Personen:
 Constance Le Gaye (1814–1894), verheiratete Constanze Dahn, deutsche Schauspielerin hugenottischer Herkunft